Arseniew ist der Familienname folgender Personen:
 Iwan von Arseniew (1862–1930), russischer Erzpriester und Kirchenhistoriker
 Ludmilla von Arseniew (1939–2022), deutsche Malerin
 Nikolaus von Arseniew (1888–1977), russischer Emigrant und Religionswissenschaftler an der Albertus-Universität
 Arsenjew (Adelsgeschlecht)